Kolumbie může být:
 Kolumbie – jihoamerický stát
 Kolumbie (světadíl) – hypotetický prakontinent
 Columbia (raketoplán) – raketoplán
 Columbia – ostatní významy anglicky psaného slova

Externí odkazy